Bergfeld ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Bergfeld, Gemeinde im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen
 Bergfeld (Altena), Ortsteil von Altena, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bergfeld (Bernried), Ortsteil von Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Bergfeld (Carpin), Ortsteil von Carpin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Bergfeld (Fahrenzhausen), Ortsteil von Fahrenzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Bergfeld (Gottesgabe), Ortsteil von Gottesgabe (bei Schwerin), Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Bergfeld (Grafing bei München), Ortsteil von Grafing bei München, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Bergfeld (Halver), Ortsteil von Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bergfeld (Kasseedorf), Ortsteil von Kasseedorf, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Bergfeld (Lalendorf), Ortsteil von Lalendorf, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Bergfeld (Mosbach), Ortsteil von Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Bergfeld (Flörsbachtal), Rodung in Flörsbachtal

in Polen:
 Bergfeld, deutscher Name von Trzemiętówko, Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Bergfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Bergfeld (1885–1969), deutscher Schriftsteller, Beamter und Bibliothekar
 Friedrich Maximilian Bergfeld (1864–1934), deutscher Pädagoge und Heimatdichter
 Gottfried Julius Bergfeld (1875–1934), deutscher Fabrikant
 Johann Heinrich Bergfeld (1764–1808), deutscher Politiker, Bürgermeister von Elberfeld
 Johannes Bergfeld (1886–1960), deutscher Schauspieler, siehe Johannes Bergfeldt
 Karl Bergfeld (1811–1896), deutscher Beamter und Politiker 
 Katharina Bergfeld (* 1981), deutsche Filmproduzentin
 Manfred Bergfeld (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Peter Meier-Bergfeld (1950–2019), deutscher Journalist und Publizist

Siehe auch:
 Stadtteilfriedhof Wettbergen „Oberes Bergfeld“, Friedhof in Hannover
 Bergfelde (Begriffsklärung)
 Bergfeldsiedlung
 Bergfeldt